Hsieh Su-wei e Peng Shuai erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte al secondo turno da Anastasija Pavljučenkova e Lucie Šafářová.

Le campionesse sono Raquel Kops-Jones e Abigail Spears che hanno vinto grazie al ritiro di Tímea Babos e Kristina Mladenovic sul punteggio di 6-1, 2-0.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (secondo turno)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Cara Black /  Sania Mirza (secondo turno)

 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (secondo turno)
 Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (finale, ritirate)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (campionesse)
 Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2014
WTA Tour 2014